Een iconoclast is in huidig gebruik veelal een persoon die in de ogen van een ander, geen cultuur of kunst kan waarderen; in dit geval synoniem van barbaar of primitieveling.

Daarnaast kan iconoclast verwijzen naar:

Een muziekalbum van Symphony X, zie Iconoclast (album).
Een Amerikaanse motorfiets, zie Iconoclast (motorfiets).
Een tegenstander van iconen in een periode van de Oosterse Kerk. Zie hiervoor: iconoclasme.
Een pseudoniem van Charles Bradlaugh

Ook:
Iconoclasta; een Mexicaanse rockband